Unidade institucional é, nas contas nacionais, o centro elementar de decisão económica. Deve possuir autonomia de decisão no exercício da sua função principal e deve ser possível elaborar contabilidade completa para esta entidade.

Ver também 
 Agente económico

Contabilidade nacional